Павел Игнатьевич Беневоленский (1799—1865) — священнослужитель Русской православной церкви.

Биография 
Родился в семье причетника владимирской епархии; старший брат Андрея Игнатьевича Беневоленского.

Окончил Владимирскую духовную семинарию (1822) и Московскую духовную академию (в 1826 году магистром V курса).

Масон, член теоретической степени в Москве после 1822 года, участвовал в тайных собраниях московских «теоретистов» вплоть до 1862 года.

С 1826 года состоял преподавателем Вифанской духовной семинарии, откуда в 1830 году назначен бакалавром философии Московской духовной академии по кафедре логики и опытной психологии.

В 1834 году оставил службу в академии, принял священный сан и был назначен священником в Москве при церкви Нового Воскресения (что на Остоженке), где прослужил 15 лет, потом был переведён на Арбат к церкви Николы Явленного.

Состоял благочинным, членом нескольких комитетов и цензором журнала «Душеполезное чтение». Духовник А. С. Хомякова.

В 1864 году получил звание внешнего действительного члена конференции Московской духовной академии.

Скончался  года 66 лет. Похоронен на кладбище Алексеевского девичьего монастыря.

Примечания

Литература 
 

Священники Русской православной церкви
Похороненные на кладбище московского Новоалексеевского монастыря